Санага:
 Санага — река в Камеруне, впадает в Биафрский залив.
 Санага — населённый пункт в Закаменском районе Бурятии.
 Санага — гора в Японии, расположена на территории города Нагоя.
 Санага — разновидность натуральной оспы, отличающаяся легким течением и меньшей контагиозностью.
 От-Санага — департамент в центральной части Камеруна.
 Санага-Маритим  — один из 4 департаментов Прибрежного региона Камеруна.

См. также 
 Санга